Хара́ламбос К. Папаста́сис (; 1940, Салоники, Греция — 17 июня 2012, Салоники, Греция) — греческий правовед, специалист по церковному праву и истории правоохранительных учреждений.

Президент .

Биография 

Родился в 1940 году в Салониках, где также окончил среднюю школу.

В 1959—1964 годы изучал право на юридическом факультете Университета Аристотеля в Салониках.

Продолжил обучение в аспирантуре, а также был научным сотрудником Папского восточного института, Чешской академии наук, Болгарской академии наук и Византийского научного-исследовательского центра в Думбартон-Оксе по программе Фонда Фулбрайта.

В 1974 году стал научным сотрудником отдела византийского права Центра византинистики Университета Аристотеля в Салониках

В 1978 году в Университете Аристотеля в Салониках получил степень доктора права.

В 1982 году стал доцентом церковного права юридического факультета Университета Аристотеля в Салониках, а в 1988 году профессором. Под его научным руководством было подготовлено девять докторов наук и большое число кандидатов наук.

В 1987—1988 годы — генеральный секретарь по делам религий Министерства образования Греции.

Один из основателей Греческого общества истории права.

В 2006—2009 годы —вице-президент и генеральный секретарь Общества македонских исследований.

Президент .

Вице-президент Греческого общества славистики.

Член палеографического общества Салоник.

Председатель Учёного совета Центра «Кирилла и Мефодия» Сообщества предпринимателей Северной Греции.

Был председателем Генеральной инспекции государственных архивов и членом Наблюдательного совета Национальной библиотеки Греции.

Был приглашённым профессором в Софийском университете, Университете Париж XII Валь-де-Марн, Папского восточного института и Парижском католическом институте.

Был председателем European Consortium for Church and State Research и экспертом Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по Восточной Европе и Азии.

В 2012 году вошёл в состав Синодальной комиссии по догматическим и каноническим вопросам Элладской православной церкви.

Член редакционных коллегий журналов «Ekklesiastikos Pharos», «Balkan Studies», «Cyrillomethodianum», «Daimon», «Derecho y Religion», «Hilandarski Zbornik», «Ελληνικά», «Θεσσαλονικέων Πόλις», «Θεσσαλονίκη», «Μακεδονικά», «Νομοκανονικά».

Награды 

 Почётный доктор Софийского университета
 Титул «Главного номофилакта» от Константинопольской православной церкви
 Титул «Великого логофета» от Иерусалимской православной церкви

Научные труды

Монографии

Статьи

Научная редакция

Примечания

Литература 

 
 

Выпускники Аристотелевского университета
Правоведы Греции
Преподаватели Салоникийского университета